Горан Иванишевич () е бивш хърватски тенисист, роден на 13 септември 1971 г. в Сплит. През 2001 г. печели първенството по тенис в Уимбълдън.

На Олимпийските игри в Барселона през 1992 г. той печели първият олимпийски медал за скоро извоювалата си независимост страна.

Иванишевич се оттегля временно от тениса през 2001 г. поради операция на рамото. Завръща се в тениса през 2004 г., но само за кратко: след турнира в Уимбълдън той отново напуска тениса. Последният му мач е срещу Лейтън Хюит на 25 юни 2004 г. като австралиецът го побеждава в трисетов мач.

Външни препратки 
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Югославски тенисисти
Хърватски тенисисти
Родени в Сплит
Спортисти на летните олимпийски игри 1992